Масля́нинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Маслянино.

География 
Район расположен на юго-востоке Новосибирской области, граничит с Тогучинским, Искитимским и Черепановским районами Новосибирской области, Кемеровской областью и Алтайским краем. Территория района по данным на 2008 год — 345,3 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 193,2 тыс. га (56 % всей площади).

На территории района расположен Талицкий заказник.

История 
В 1920 году образована Маслянинская волость, вошедшая в Барнаульский уезд Алтайской губернии.

Маслянинский район образован в 1924 году в составе Новосибирского округа Сибирского края. В 1929 году был объединен с Легостаевским районом; власти объединённого района разместились в селе Никоново, и он стал называться Никоновским районом.

В 1930 году Сибирский край был разделён на западную и восточную части, и Никоновский район оказался в составе Западно-Сибирского края. В июне 1933 года власти района опять переехали в село Маслянино, и он стал вновь называться Маслянинским районом. В 1935 году из Маслянинского района был вновь выделен Легостаевский район. В 1937 район был включен в состав новообразованной Новосибирской области.

23 декабря 1954 года Легостаевский район был упразднён, и часть его земель вошла в состав Маслянинского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Маслянино) проживают   % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 12 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 11 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Маслянинском районе 30 населённых пунктов.
13 июня 2001 года был упразднен поселок Лесохим.

1 марта 2010 года был упразднен поселок Перебор.

Экономика

Промышленность 
Главными промышленными предприятиями являются: ЗАО фирма «Кирпичный завод» — производство кирпича, ООО артель старателей «Суенга» — добыча золота. Кроме того, 16 малых промышленных предприятий производят различные виды продукции: пиломатериалы, фанеру, шпон, пластиковые окна, дверные и оконные блоки, мягкую и корпусную мебель, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощные консервы, сыры, алкогольные напитки.

Сельское хозяйство 
Сельскохозяйственным производством занимаются 18 сельскохозяйственных предприятий с различным юридическим статусом. Основная специализация: растениеводство, животноводство. Численность работающих составляет 2,2 тыс. чел. (20 % от всех работающих). Зарегистрировано 27 крестьянско-фермерских хозяйств. В рамках национального проекта «Развитие АПК» создано 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов по заготовке и переработке продукции личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. С целью управления сырьевыми ресурсами, промышленной переработки и реализации конечного продукта в районе создан агропромышленный холдинг.

Транспорт 
Протяжённость автомобильных дорог — 273,9 км, из них с твёрдым покрытием — 273,7 км.

Достопримечательности

 Горнолыжный комплекс «Юрманка» (5 трасс, кресельный подъемник). Ключевая точка — гора Юрманка (388 метров над уровнем моря);
 Горнолыжный комплекс «Скакуша» (близ д.Кинтереп);

Достояние природы 

 Река Бердь, по течению которой организовывается рафтинг;
 Салаирский кряж;
 Самая высокая точка Новосибирской области — 494 м — Пихтовый гребень — образование юрского периода;
 Гора "Соколиный камень" — 227 м;
 Скала "Собачий камень";
 Ансамбль скал "Бараньи лбы" на реке Кинтереп;
 Мочигино болото;

Памятники природы 

 Барсуковская пещера (площадь 37,0 га) — памятник природы областного значения с самой крупной в юго-восточной части Западной Сибири зимовочной колонией летучих мышей;
 Елбанские ельники (площадь 689,0 га);
 Петенёвские ельники (площадь 589,0 га).

Выдающиеся жители 
Герои Советского Союза:

 Бажин Петр Яковлевич;
 Бизяев Дмитрий Иванович;
 Гриценко Ефим Дмитриевич;
 Желнов Фёдор Георгиевич;
 Марковский Вениамин Яковлевич;
 Перминов Ерофей Иосифович;
 Щёкотов Григорий Феоктистович.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Маслянинского района
 На сайте администрации Новосибирской области
 На сайте Новосибирского областного совета депутатов
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области